

Geografia 
 Rione Coste, quartiere di Marino (RM)
 Coste, frazione di Maser (TV)
 Coste, frazione di San Cipriano Po (PV)
 Coste, l'unica frazione di Staffolo (AN)
 Saint-Paul-la-Coste
 Saint-Victor-la-Coste
 Torrazza Coste, comune della provincia di Pavia

Personaggi 
 Georges Coste
 Mélanie Coste
 Napoléon Coste
 Victor Coste

Vini 
 Coste della Sesia bianco
 Coste della Sesia Croatina
 Coste della Sesia Nebbiolo
 Coste della Sesia rosato
 Coste della Sesia rosso
 Coste della Sesia rosso novello
 Coste della Sesia Vespolina

Pagine correlate 
 Costa (disambigua)

Altro 
Coste - Tipo di bietola